Die Campionato Sammarinese di Calcio 2004/05 war die 20. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga der Männer.

Die Meisterschaft wurde in zwei Phasen ausgetragen. Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei zweimal auf die Teams der eigenen Gruppe, sowie einmal auf jede Mannschaft der anderen Gruppe. Danach traten die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe im Meisterschaftsplayoff an, welches in einem Doppel-K.-o.-System gespielt wurde. Die beiden Gruppensieger erhielten dabei in der ersten Runde ein Freilos und stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein.

Der SP Domagnano konnte den vierten Titel in der Vereinsgeschichte gewinnen. Titelverteidiger SS Pennarossa konnte sich hingegen nicht für das Meisterschaftsplayoff qualifizieren.

Grunddurchgang

Gruppe A 

SP Tre Fiori konnte sich aufgrund der besseren direkten Bilanz gegen den SS Pennarossa für das Meisterschaftsplayoff qualifizieren (3:1, 1:2).

Gruppe B

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Das folgende Diagramm gibt die Ergebnisse des Meisterschaftsplayoffs wieder. Die beiden Gruppensieger erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Die Bezeichnungen Ax bzw. Bx geben die Gruppe und die Platzierung der jeweiligen Mannschaft im Grunddurchgang an. Vx kennzeichnet Teams, die von der Sieger- in die Verliererrunde wechselten, sowie die Nummer des Spiels, welches sie verloren hatten.

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 16. Juli 2013

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05